Кáрмен Пачéко Родри́гес (, известная как Ка́рмен Лина́рес; род. 1951, Линарес, провинция Хаэн) — испанская певица, исполнительница фламенко и национальных испанских песен. Творчество Кармен Линарес отличается широким разнообразием стилей фламенко, что ставит её в один ряд с Niña de los Peines.

Кармен Линарес благодаря своим заслугам завоевала привилегированное место в современной испанской культуре. Он принадлежит к лучшему поколению фламенко вместе с Камароном, Пако де Лусия, Энрике Моренте, Маноло Санлукаром, Хосе Мерсе и Томатито.

Биография 
В 1965 году Кармен Линарес вместе со своей семьей переехала в Мадрид, где познакомилась с такими известными исполнителями фламенко, как Рафаэль Ромеро, Фосфорито и Хуан Вареа. Свой профессиональный путь Кармен начала в танцевальном коллективе Кармен Моры. В 1970 году Линарес выпустила свой первый диск.

В семидесятых годах она работала в Мадриде в таблао, а в восьмидесятых - на национальных фестивалях вместе с такими выдающимися артистами, как Энрике Моренте, Камарон, Кармен Мора и братья Хуан и Пепе Хабичуэла. Так все началось.
Кармен золотыми буквами написала последние 40 лет истории испанской музыкальной культуры: как сольную кантаору она начала в 1980 году с Хуаном и Пепе Хабичуэлой, в девяностые годы она оправдала себя, выпустив прекрасные альбомы, и закрепила себя своим важным альбомом "Anthology". Объявлен одним из 10 лучших альбомов в истории фламенко.

Всемирно известный художник, он мастерски исполнил "El Amor Brujo" Мануэля де Фальи с симфоническими оркестрами на сценах Нью-Йорка, Парижа, Буэнос-Айреса, Токио и Сиднея. Он участвовал в проектах таких великих художников, как Маноло Санлукар, Бланка. Ли, Ури Кейн, Виктор Уллате и т. Д.

Работала в театре и сарсуэле.

Среди последних проектов — участие в спектакле «Cuatro Esquinas» вместе с кантаором Miguel Poveda, гитаристом Хуаном Карлосом Ромерой и танцовщицами фламенко Росио Молиной (в Гонконге) и Пасторой Гальван (во всех других представлениях). Спектакль был представлен в Гонконге (9 и 10 ноября 2007 года), в США (Майями, Нью-Йорк и Вашингтон, февраль 2008 года) и Лондоне (март 2008 года)

Национальная музыкальная премия 2001 года, более 30 наименований, включая его собственные альбомы и совместные работы, Незабываемые дуэты с Серратом, Аркангелем, Сильвией Перес Крус и Мигелем Поведой. Учитель новых поколений, голос фламенко наших поэтов Федерико Гарсиа Лорка, Хуана Рамона Хименеса и Мигеля Эрнандеса.

В ноябре 2008 года Кармен Линарес записала совместно с гитаристом Карлосом Ромеро диск «Raíces y alas» с композициями на стихи Хуана Рамона Хименеса.

Он создал свой собственный звукозаписывающий лейбл в 2007 году, совершил международные туры со своей компанией и, конечно же, его недавний успех в Нью-Йорке с историческим выступлением с Мариной Эредиа и Аркангель в 2018 году в Карнеги-холле и в 2019 году признанием World Music Award от Университет Беркли.

В этом сезоне 2021/2022 состоится премьера «Кантаора: 40 лет фламенко». Его новый проект с обширным репертуаром, великолепным составом музыкантов, танцевальной хореографией, звездными моментами канте хондо и данью уважения Пако де Люсии, Энрике Моренте и Мерседес Соса. Уникальный тур, в котором примут участие такие приглашенные артисты, как Мигель Поведа, Эстрелла Моренте, Питинго, Хосе Мерсе и Лус Казаль.

«Это шоу - моя большая дань уважения искусству фламенко. После 40 лет сольной карьеры я горжусь тем, куда пришла как артист и как женщина в музыке ». CARMEN LINARES

Награды 
В 1997 году Кармен Линарес получила серебряную медаль Андалусии.

Дискография 
 Raíces y alas (2008). На стихи Juan Ramón Jiménez.
Carmen Linares (канте), Juan Carlos Romero (гитара).

 Un ramito de locura (2002).
Carmen Linares (канте), Gerardo Núñez (гитара), Pablo Martín (контрабас), Cepillo (перкуссия).

 Locura de brisa y trino (2000).
Carmen Linares (канте), Manolo Sanlúcar & Isidro Sanlúcar (гитара), Tino di Geraldo (перкуссия).

 Antología de la mujer en el cante (1996, переиздан в 2007).
Carmen Linares (канте), с участием различных гитаристов.

 Canciones populares antiguas (1995).
Carmen Linares (канте).

 Desde el alma — Cante flamenco en vivo (1994).
Carmen Linares (канте), Paco Cortés & Miguel Angel Cortés (гитара), Jesús Heredia (перкуссия).

 La luna en el río (1991).
Carmen Linares (канте), Paco Cortés, Pedro Sierra (гитара), Carles Benavent (бас), Jesús Heredia (перкуссия), Javier Barón (танец).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Carmen Linares, Jondo y Poesía
 Подборка материалов о Кармен Линарес в газете El País

Музыканты в жанре фламенко
Певцы и певицы фламенко
Артисты, известные под псевдонимами